Обели́ск в че́сть во́инов посёлка Черки́зово, поги́бших в го́ды Вели́кой Оте́чественной войны́ - монумент погибшим в Великой Отечественной войне, установленный в посёлке Черкизово.

История и описание 
В память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в самом центре посёлка Черкизово на средства жителей в 1967 году был установлен обелиск. 

На обелиске высечены слова:

На лицевой части: "Воинам посёлка Черкизово, погибшим в годы Великой Отечественной войны"
На левой стороне: "Вам, отдавшим пламень жизни ради жизни на земле"
На правой стороне: "Память о вас не померкнет в веках"
На тыльной стороне: "От трудящихся посёлка Черкизова. Обелиск сооружён в 1967 г."

На мраморных плитах боковых сторон обелиска высечены фамилии воинов Черкизова, погибших в боях Великой Отечественной войны. 

Ежегодно в канун праздника Победы 9 мая возле обелиска жителями посёлка проводятся митинги памяти. В этот день у памятника вспоминают тех, кто своими боевыми и трудовыми делами заслужили глубокое народное уважение и признательность.

Интересные факты 
 Обелиск служит одним из главных ориентиров проезда по улицам посёлка.

Ссылки 
 Обелиск на Викимапии 

Черкизово (Пушкинский район)
Здания и сооружения, построенные в 1967 году в России
1967 год в Московской области